263-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон — формирование (отдельный батальон, воинская часть) РККА ВС СССР, в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 263 опулаб.

История 
Батальон сформирован с началом войны; являлся кадровой воинской частью войск укреплённых районов РККА.

В.ч. в составе действующей армии с 5 июля по 30 сентября 1941 года.

На начало июля 1941 года дислоцировался в Красногвардейске, затем был направлен в Кингисепп в 21-й укреплённый район, 17 июля 1941 года занял позиции на шоссе Кингисепп — Нарва, но уже 20 июля 1941 года был размещён в дотах 21-го укреплённого района.

12 августа 1941 года немецкие войска перерезали шоссейную дорогу Кингисепп — Красногвардейск, и батальон оказался практически в окружении в Дубровинском укреплённому узле 21-го укреплённого района. С 16 августа 1941 года опулаб, находясь в укреплениях, ведёт отчаянные бои, не оставляя свои позиции. 17 августа 1941 года батальон частью оставил позиции, отойдя на промежуточный рубеж к деревне Колматке, но там не сумел закрепитья и отступал далее, к реке Луге. Оставшаяся отрезанной часть опулаб во главе с командиром до 22 августа 1941 года вела бои, находясь в долговременных оборонительных точках (ДОТ), по существу — внутри боевых порядков немецких войск. Остатки воинов через подземный ход смогли добраться до Луги и вплавь переправиться через реку.

Дот-17 остался маленьким островком среди огненного кольца. Гитлеровцы обрушили на него всю мощь пушек и минометов. Дот содрогался, но, по-прежнему сопротивляясь, наносил урон фашистам. 

Батальон после героических боёв под Кингисеппом, фактически прекратил своё существование как воинская структурная единица, 30 сентября 1941 года официально расформирован.

Командовал батальоном капитан Голышев, Андрей Тимофеевич (Трофимович?), который погиб в ходе переправы через Лугу

В составе

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру.
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов) со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945.

Отдельные стрелковые, горнострелковые подразделения и отдельные подразделения морской пехоты СССР во время Великой Отечественной войны
Пулемётно-артиллерийские батальоны СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году